Стефан Савов:
 Савов, Стефан (1896—1969) — болгарский актёр и драматург.
 Савов, Стефан (1924—2000) — болгарский государственный и политический деятель, председатель Народного собрания Болгарии (1991—1992).